Bad Blankenburg is een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, en maakt deel uit van de Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
Bad Blankenburg telt  inwoners.

In 1837 richtte Friedrich Fröbel in Bad Blankenburg de allereerste kleuterschool op.

Gemeente in Thüringen